Новый город:

Исторические 
 Новый город — , Каинеполис (лат. Kainepolis).
 Новый город — , Неаполь; Неаполис (в отличие от Палеополя; Палеополиса); самый знаменитый из всех — итальянский Неаполь (Napoli).
 Новый город — русский Новгород.
 Новый город — , Нойштадт.
 Новый город — , по отношению к ситэ.
 Новый город — , по отношению к огороженному сити.

В России 
 Новый город — наиболее поздняя часть Кирилло-Белозерского монастыря в городе Кириллове Вологодской области.
 Новый город — микрорайон новой застройки в восточной части города Чебоксары.
 Новый город — микрорайон в восточной части Заволжского района Ульяновска.
 Новый город — исторический окольный город Владимира.

В Белорусии 
 Новый город — название центральной улицы (Захарьевской, ныне — проспект Независимости) Минска в период его оккупации французскими войсками с 1 июля по 22 ноября 1812 года.

В Европе 
 Новый город — один из центральных районов Эдинбурга (Шотландия).
 Нове-Место — район Праги (Чехия).
 Нове-Место — район Братиславы (Словакия).
 Нове-Место-над-Вагом — город в западной Словакии на реке Ваг.
 Нове-Место-на-Мораве — город в Чехии, спортивный центр.

В Азии 
 Новый город — центральный район Караганды (Казахстан).

См. также 
 Новый Городок
 Новый Городец
 Новгород (значения)
 Нове-Място
 Нове-Место
 Ньютаун